Стекля́нный звери́нец ():

 «Стеклянный зверинец» — пьеса Теннесси Уильямса, принёсшая ему первый громкий успех (1944). Её экранизации:
 «» — художественный фильм Ирвинга Рэпера (1950, США).
 «Стеклянный зверинец» — фильм Майкла Эллиота (1966, США). 
 «Стеклянный зверинец» — фильм режиссёра Гуннель Брострём (1967, Швеция). 
 «Стеклянный зверинец» — телевизионный фильм Энтони Харви с Кэтрин Хепбёрн в главной роли (1973, США).
 «Стеклянный зверинец» — художественный фильм Пола Ньюмана (1987, США).